Всё предельно (рассказ) — рассказ Стивена Кинга.
 Всё предельно (сборник) — сборник рассказов Стивена Кинга, названный по одноимённому рассказу, входящему в него.